Petrovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Petrovac, une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Petrovac, également appelée Petrovac na Moru, une ville située sur les bords de la mer Adriatique et dans la municipalité de Budva ;
en Serbie
Petrovac, un village situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
Petrovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Petrovac, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Petrovac, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Petrovac, un village situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja ;
Bački Petrovac, une ville  et une municipalité situées dans la province autonome de Voïvodine ;  elles font partie du district de Bačka méridionale ;
Petrovac na Mlavi, également appelée Petrovac, une ville et une municipalité situées dans le district de Braničevo.